Fork

Localidades
Fork Township
East Fork
South Fork
West Fork

Desambiguação